Der Coral World Grand Prix 2019 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2018/19. Es wurde vom 4. bis 10. Februar 2019 ausgetragen. Nach zwei Jahren in Wales und zwei Jahren in Preston fand die fünfte Ausgabe des Turniers in Cheltenham statt. Austragungsort ist The Centaur, ein zur bekannten Pferderennbahn gehörendes Veranstaltungsgebäude.

Qualifiziert für den Grand Prix waren die 32 erfolgreichsten Spieler der Ein-Jahres-Rangliste der bisherigen Saison vom Riga Masters 2018 bis zum German Masters 2019, das erst unmittelbar vor Turnierbeginn zu Ende ging.

Erstmals war der World Grand Prix Teil einer Turnierserie namens Coral Cup, die vom neuen Sponsor, dem Wettanbieter Coral, gefördert wird. Es folgt die Players Championship mit den Top 16 der Saisonrangliste und zum Abschluss die neu eingeführte Tour Championship, dem Top-8-Finale.

Der Vorjahressieger Ronnie O’Sullivan verlor sein Auftaktmatch mit 2:4 gegen Marco Fu. Sieger wurde der Engländer Judd Trump, der im Endspiel seinen Landsmann Ali Carter mit 10:6 besiegte und das Turnier somit nach 2015 zum zweiten Mal gewann.

Preisgeld 
Die Preisgeldsumme von 375.000 £ und die Verteilung blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 10.000 £.

Turnierergebnisse 
Die Setzliste des Turniers entsprach der Rangliste der 32 erfolgreichsten Profispieler der bisherigen Saison (bis einschließlich des German Masters). Sie traten gemäß der Standardansetzung für 32 Spieler gegeneinander an.

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers wurden von 13 Spielern insgesamt 25 Century-Breaks gespielt. Das mit 143 Punkten höchste Break des Turniers erzielte Barry Hawkins in seinem Spiel gegen Ryan Day in Runde 1. Der Turniersieger Judd Trump spielte mit fünf Centurys die meisten Breaks über 100 Punkte.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Gloucestershire
Sport (Cheltenham)
2019